Вуле́н-ле-Тамплие́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Ресе-сюр-Урс. Округ коммуны — Монбар.

Код INSEE коммуны — 21717.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 306 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 193 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 147 были экономически активными, 46 — неактивными (показатель активности — 76,2 %, в 1999 году было 66,7 %). Из 147 активных жителей работали 122 человека (71 мужчина и 51 женщина), безработных было 25 (18 мужчин и 7 женщин). Среди 46 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 22 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Вулен-ле-Тамплие 

Коммуны департамента Кот-д’Ор